Côme, nom de scène de Lucien Carreau, est un chanteur et acteur français né en 1994.

Biographie 
À l'âge de 10 ans, il découvre le rock avec Des Visages Des Figures de Noir Désir. Il va avoir sa première guitare et va commencer à jouer et s'entraîner en regardant des tutoriels sur Youtube. Alors qu'il s'orientait plus vers le dessin et l'animation, à 16 ans il plaque tout pour la musique.

En 2015, il participe à la quatrième saison de The Voice : La Plus Belle Voix, dont il devient finaliste dans l'équipe de la chanteuse Jenifer.

En 2016, il interprète le personnage de Julien Sorel dans la comédie musicale Le Rouge et le Noir au Palace puis, en 2022, celui de Johnny Rockfort, dans Starmania.

Vie privée 
Lors de l'émission de radio Lahaie, l'amour et vous, il explique avoir eu une relation avec une femme âgée de 15 ans de plus que lui lorsqu'il avait 18 ans.

Télévision 
  : Saison 4 de The Voice : La Plus Belle Voix

Spectacles musicaux 
  : Le Rouge et le Noir : Julien Sorel
 2022 : Starmania : Johnny Rockfort

Albums et EPs 

 From The Basement EP (2019)

Singles 

 Catch the feeling (2018)
 Destroy you, destroy ya (2018)

Notes et références

Liens externes 

Acteur de comédie musicale
Chanteur de comédie musicale
Chanteur français du XXIe siècle
Nom de scène
Naissance en décembre 1994